Miejscowości w USA:
 Lamont – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Lamont – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Lamont – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grant
 Lamont – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman
 Lamont – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Gminy w USA:
 Lamont (ang. Lamont Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Hamilton
 Lamont (ang. Lamont Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Lamont – szkockie nazwisko i nawa klanu.
Inne:
 Lamont – szwedzki zespół muzyczny